Hoffnungskirche bezeichnet jene Kirchen, die nach der christlichen Tugend der Hoffnung benannt sind. Dazu zählen

im deutschsprachigen Raum:
 Hoffnungskirche Berlin-Pankow
 Hoffnungskirche Berlin-Tegel
 Hoffnungskirche (Clodra) in Berga/Elster
 Hoffnungskirche (Dresden)
 Hoffnungskirche (Freital)
 Hoffnungskirche (Görlitz)
 Hoffnungskirche Herten
 Hoffnungskirche (Kaiserslautern)
 Hoffnungskirche (Koblenz)
 Hoffnungskirche (Leipzig)
 Hoffnungskirche (Magdeburg)
 Hoffnungskirche (München)
 Hoffnungskirche (Oberweißbach)
 Hoffnungskirche Rheindorf in Leverkusen
 Hoffnungskirche (Rüdersdorf bei Berlin)
 Hoffnungskirche (Spreenhagen)
 Hoffnungskirche (Magdeburg)
 Hoffnungskirche (Westrhauderfehn)
 Hoffnungskirche (Würzburg)

im außerdeutschsprachigen Raum:
 Hoffnungskirche (Linz), Österreich
 Hoffnungskirche (Ramallah) (Church of Hope)

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)